Гран-при США 1991 года — стартовый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе в Фениксе, США. Соревнования состоялись 10 марта 1991 года.

Гонка 

|}

 Айртон Сенна стал первым гонщиком Формулы-1, получившим 10 очков за победу в Гран-при.
 Этап печально знаменит рекордно низким интересом со стороны болельщиков: гонку посетили лишь около 18,500 зрителей, в то время как проходившая параллельно сельскохозяйственная ярмарка собрала вдвое больше гостей. В связи с этим, организаторы отказались от дальнейшего проведения Гран-при США, и следующий американский этап чемпионата состоялся лишь 9 лет спустя.
 Первая гонка команды Jordan в Формуле-1.

Ссылки 
 
 
 
 Sports Illustrated-1991 USGP

Источники 
 Dennis Simanaitis (June, 1991). «3rd Гран-при США at Phoenix: More Power To Ya». Road & Track, 133—136.
 «Formula One Phoenix Grand Prix» Video (1992), BMG Video, New York.

Гран-при США